

Geografia 
 Martorell –  comune spagnolo situato nella comunità autonoma della Catalogna, nella comarca del Baix Llobregat

Persone 
 Antonio Martorell (1939) – pittore e scrittore portoricano
 Bernardí Martorell (1877-1914) – architetto spagnolo e catalano
 Bernat Martorell (1390-1452) – pittore spagnolo
 Federico Martorell (1981) – calciatore argentino
 Jaume Martorell (...–...) – procuratore spagnolo
 Joan Martorell (1833-1906) – architetto spagnolo
 Joanot Martorell (1410-1465) – scrittore spagnolo
 Julián Ruiz Martorell (1957) – presbitero spagnolo